Скрибоний:
 Скрибоний Афродисий — римский грамматик конца I века до н. э. — начала I века.
 Скрибоний Ларг — древнеримский врач эпохи императоров Тиберия и Клавдия.
 Скрибоний — царь Боспора приблизительно в 17—15 годах до н. э.